Билоус — фамилия.
 Билоус, Андрей Фёдорович (род. 1976) — украинский театральный режиссёр, театральный педагог, актёр, лауреат Государственной премии Украины.
 Билоус, Вячеслав Александрович (род. 1953) — украинский политик.
 Билоус, Игорь Олегович (род. 1978) — глава Государственной фискальной службы Украины (2014—2015), Глава Фонда государственного имущества Украины (2015—2017).
 См. также 
 Белоус